Take Me Tonight – canzone/singolo di Kim Wilde del 1982
 Take Me Tonight – canzone/singolo di Alexander Klaws del 2003